Harmonium (instrument), een muziekinstrument
 Harmonium (album), een album van Vanessa Carlton
 Harmonium (theater), een theatertour van Leo Blokhuis en Ricky Koole
 Harmonium (film), een Japans-Franse film uit 2016